Приура́льное () — село в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области Казахстана. Административный центр и единственный населённый пункт Приурального сельского округа. Находится примерно в 35 км к северу от центра города Аксай. Код КАТО — 273657100.

Село расположено на левом берегу реки Урал.

Население 
В 1999 году население села составляло 1332 человека (639 мужчин и 693 женщины). По данным переписи 2009 года в селе проживало 1357 человек (689 мужчин и 668 женщин).

Примечания 

Населённые пункты Бурлинского района (Западно-Казахстанская область)